Félix Pérez Cardozo – compositore paraguayano
Félix Pérez Cardozo – centro abitato del Dipartimento di Guairá (Paraguay)